Рейтинг клубов АФК — система ранжирования футбольных клубов всех стран, входящих в АФК. При подсчёте рейтинга учитываются прежде всего результаты участия в Лиге чемпионов АФК (до этого назывался Азиатским клубным чемпионатом и Азиатским кубком чемпионов) и Кубке АФК, а также результаты упразднённых Кубка обладателей кубков Азии, Кубка президента АФК и Суперкубка Азии, результаты клубов в своих национальных чемпионатах и кубках.

Рейтинг чемпионатов 

Рейтинг на октябрь 2021 года.

Рейтинг 
Топ-50 рейтинга на конец 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АФК

Азиатская конфедерация футбола
Футбольная терминология
Спортивные рейтинги